Niemcy:
 Mittelhof – dzielnica Felsberga
 Mittelhof – dzielnica Wertheimu
 Mittelhof – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Altenkirchen